Yatabe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ryôkichi Yatabe
 Ryôkichi Ruôkichi Yatabe